Pflaumbach ist der Name folgender Gewässer:

 Pflaumbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Pflaumbach, rechter Oberlauf des Welzbachs bis Pflaumheim, Markt Großostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Pflaumbach (Zottbach), am Oberlauf Schwarzenbach, rechter Zufluss des Zottbachs vor der Pingermühle, Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Flaumbach